Tapiraí, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
  Tapiraí, un comune brasiliano del Minas Gerais.